Полынь лимонная — русское название ботанического таксона, которое может относиться к одному из двух видов растений из рода Полынь семейства Астровые:
 Полынь лимонная — используемое в ряде источников название растения Artemisia balchanorum.
 Одно из названий полыни лечебной ()